Mühldorf  heißen folgende geographische Objekte:

 Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern

Städte, Gemeinden:
 Mühldorf am Inn, Stadt in Bayern
 Mühldorf (Kärnten), Gemeinde in Kärnten
 Mühldorf (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile, Orte:

 Mühldorf (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mühldorf (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühldorf (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Mühldorf (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern

 Mühldorf (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Kärnten
 Mühldorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Mühldorf (Gemeinde Scharnstein), Ortschaft (Katastralgemeinde Mühldorf I)  von Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mühldorf II, Katastralgemeinde von St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mühldorf (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weißkirchen in Steiermark
 Mühldorf (Gemeinde Sankt Marein), Gemeindeteil von Sankt Marein bei Neumarkt, Steiermark
 Mühldorf bei Feldbach, Ortschaft von Feldbach, Steiermark

historisch:
 Młynów (Kłodzko), Ortschaft in Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (1938–45 Mühldorf im Landkreis Glatz, Niederschlesien)
 Ryżyn, Ortschaft in Chrzypsko Wielkie, Woiwodschaft Großpolen, Polen (1938–45 Mühldorf im Landkreis Birnbaum, Wartheland)
 Mlýnská (Hradiště), Ortschaft im Karlovarský kraj, Tschechische Republik (1938–45 Mühldorf im Landkreis Karlsbad, Sudetenland)

Siehe auch:
 Mühledorf
 Mühlendorf
 Mühlsdorf
 Müldorf
 Mülldorf
 Mühldorfer